Burke County er navnet på 3 counties i USA:

 Burke County, Georgia
 Burke County, North Carolina
 Burke County, North Dakota